Naselja u Srbiji:
 Medoševac (Lazarevac, Srbija), naselje u sastavu općine Lazarevac
 Medoševac (Crveni Krst, Srbija), naselje u sastavu općine Crveni Krst